Prowincja Zachodnia – prowincja Egiptu
 Prowincja Zachodnia – prowincja Kenii
 Prowincja Zachodnia – prowincja Papui-Nowej Gwinei
 Prowincja Zachodnia – prowincja Rwandy
 Prowincja Zachodnia – prowincja Sri Lanki
 Prowincja Zachodnia – prowincja na Wyspach Salomona
 Prowincja Zachodnia – prowincja Zambii